

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 8 
 Nowa Wioska – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. górowskim, w gminie Góra 
 Nowa Wioska – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. bydgoskim, w gminie Nowa Wieś Wielka 
 Nowa Wioska – wieś w woj. lubuskim, w pow. krośnieńskim, w gminie Gubin 
 Nowa Wioska – wieś w woj. lubuskim, w pow. świebodzińskim, w gminie Lubrza 
 Nowa Wioska – osada w woj. pomorskim, w pow. kwidzyńskim, w gminie Gardeja 
 Nowa Wioska – wieś w woj. śląskim, w pow. będzińskim, w gminie Siewierz 
 Nowa Wioska – wieś w woj. śląskim, w pow. raciborskim, w gminie Krzyżanowice 
 Nowa Wioska – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kolskim, w gminie Olszówka